«Цветок пустыни» () — биографический кинофильм по одноименной книге сомалийской топ-модели Варис Дирие.

Сюжет 
История Варис Дирие — это история сильной, неординарной женщины. Простая девочка-кочевница из Сомали Варис Дирие (Лия Кебеде), выданная замуж в 13-летнем возрасте, сбегает из семьи, в одиночку пересекает пустыню, добирается до Могадишо. Позже родственники отправляют Варис в Лондон в качестве прислуги в посольстве Сомали. Через несколько лет посольство возвращается в раздираемую войной родную страну, а девушка оказывается бездомной нелегалкой в Великобритании.

Волей случая, Варис знакомится с продавщицей одежды из Topshop. Продавщица — Мерилин (Салли Хокинс) — поначалу сторонится непонятной сомалийки, но искренне тронутая невероятным оптимизмом и заботливостью чудаковатой, но доброй девушки, помогает Варис и становится её лучшей подругой. Случайно, Варис рассказывает девушке, что в детстве была подвержена обрезанию. Мерелин в полнейшем ужасе и искренне жалеет Варис. На прогулке в парке, у Варис резко начинает болеть низ живота и Мерелин отводит Варис в больницу. Гинеколог так же в шоке, и говорит перепуганной и пристыженной Варис, что не может вернуть все, как было, но может сделать так, чтобы Варис больше не чувствовала боли. Девушке делают операцию, Мерелин поддерживает Варис.

Вскоре работающую в фастфуде Варис замечает знаменитый фотограф Терри Дональдсон (Тимоти Сполл). Амбициозный агент Люсинда помогает ей стать одной из популярнейших моделей мира. С Варис заключают контракты, а Мерелин учит девушку ходить на каблуках. В благодарность за все, Варис дарит Мерелин часы Gucci.
Но за блистательным фасадом новой жизни топ-модели скрывается трагическая тайна. На вершине своей карьеры она решает рассказать о том, что произошло с ней в детстве. Вскоре Варис решает посвятить себя борьбе с варварской традицией, которая принесла ей столько боли.

Варис не была первой темнокожей топ-моделью, но она стала первой женщиной, которая публично осудила практику женского обрезания, стала Специальным Послом ООН за запрещение женского обрезания и создала Фонд по борьбе с женским обрезанием.

В ролях

Критика

См. также 

 Сомалиленд
 Сомали

Примечания

Ссылки 

 
 Фонд Варис Дирие

Фильмы Великобритании 2009 года
Фильмы Германии 2009 года
Фильмы Австрии 2009 года
Фильмы Франции 2009 года
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Австрии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-биографии Великобритании
Фильмы-биографии Германии
Фильмы-биографии Франции
Фильмы-биографии Австрии
Экранизации литературных произведений
Фильмы на английском языке
Фильмы на французском языке
Фильмы Шерри Хорман
Фильмы Majestic Filmproduktion